Laserpitium canescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Laserpitium canescens ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
canescens